Схил — нахилена ділянка земної поверхні.
 Схил — похила поверхня, елемент даху.

Анатомія 
 Схил — частина людського черепа в місце з'єднання клиноподібної і потиличної кісток за турецьким сідлом.
 Схил очний (clivus ocularis), схил фовеальний — частина центральної ямки, що спускається до її дна.

Див. також 
 Схил балки — ботанічний заказник місцевого значення на території Василівського району Запорізької області.
 Ескарп
 Контрескарп
 Кліф
 Урвище